Das Internazionali BNL d’Italia 2012 war ein Frauen-Tennisturnier der WTA-Tour 2012 in Rom (Italien). Das WTA Rom ist ein Turnier der Kategorie Premier 5 und wird auf Sand ausgetragen. Das Turnier fand vom 13. bis 20. Mai 2012 statt. Das Preisgeld betrug in Summe 1.652.040 €.

Die Vorjahressiegerin Marija Scharapowa konnte erfolgreich ihren Titel verteidigen. Im Doppel siegte die italienische Paarung Sara Errani / Roberta Vinci. Die Gewinner des Vorjahres, Peng Shuai und Zheng Jie, waren dieses Jahr nicht gemeldet.

Das Teilnehmerfeld bestand im Einzel aus 56 Spielerinnen, wobei aus der Top 10 der Weltrangliste neun Spielerinnen am Start waren. Vor dem Turnier wurden zwei Qualifikationsrunden mit 32 Teilnehmerinnen gespielt, von denen sich acht für das Hauptfeld qualifizierten. Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen Angelique Kerber (11), Sabine Lisicki (13), Julia Görges (29) und Karin Knapp (112) (in Klammern Weltranglisten-Position zu Turnierbeginn) am Turnier teil.
Im Doppel bestand das Teilnehmerfeld ebenfalls aus 56 Spielerinnen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Rom